Pancher est un patronyme porté notamment par :

 Bertrand Pancher (1958-), homme politique français ;
 Jean Armand Isidore Pancher (1814 -1877), botaniste et un explorateur français.